Hochhub heißen folgende geographische Objekte:

 Hochhub (Gemeinde Pram), Ortschaft von Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hochhub (Oberösterreichische Voralpen) (609 m), Berg im Ennstal bei Aschach an der Steyr, Oberösterreich